Ohio – stan w USA
 Ohio – rzeka w środkowych Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Ohio – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Ohio – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Okręty
 Ohio – okręty podwodne typu Ohio
 USS "Ohio" (SSGN-726) – atomowy okręt podwodny typu Ohio

Gminy w USA:
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi
 Ohio (ang. Ohio Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Ohio (ang. Ohio Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ohio (ang. Ohio County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Ohio (ang. Ohio County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Ohio (ang. Ohio County) – w stanie Wirginia Zachodnia